Seznam korpusov z zaporedno številko 10.

Seznam 
 Pehotni
 10. korpus (Združeno kraljestvo)
 10. strelski korpus (ZSSR)
 10. korpus (Wehrmacht)
 10. SS-korpus
 10. korpus (Grande Armée)
 10. korpus (ZDA)
 10. korpus (Zvezna vojska ZDA)
 10. korpus (Avstro-Ogrska)
 10. korpus (Nemški imperij)
 10. rezervni korpus (Nemški imperij)
 10. korpus (Ruski imperij)
 10. gardni strelski korpus (ZSSR)
 10. korpus (Pakistan)
 10. korpus (Indija)
 10. korpus (Otomanski imperij)
 10. korpus (NOVJ)
 10. korpus (JLA)

 Konjeniški
 10. konjeniški korpus (ZSSR)

 Mehanizirani/Oklepni/Tankovski
 10. mehanizirani korpus (ZSSR)
 10. tankovski korpus (ZSSR) 
 10. gardni tankovski korpus (ZSSR)

 Artilerijski
 10. artilerijski korpus (ZSSR)

 Letalski
 10. letalski korpus (Wehrmacht)

Glej tudi